Список насекомых, занесённых в Красную книгу Московской области содержит 299 таксонов насекомых, включённых в Красную книгу Московской области (2008). Среди них больше всего бабочек (198 видов), перепончатокрылых (41 таксон, включая 6 родов с близкими видами) и жуков (33 вида).

В 2018 году список объектов, занесённых в Красную книгу, был обновлён и в новое издание будет включено 675 видов (новых — 86, исключено — 147). Насекомых в результате новых добавлений и исключений осталось 246 видов.

Категории охраны обозначены цифрой в конце строки каждого вида:

 0 — возможно исчезнувшие
 1 — находящиеся под угрозой исчезновения
 2 — сокращающиеся в численности
 3 — редкие
 4 — неопределенные по статусу
 5 — восстанавливающиеся

Класс Насекомые — Insecta

Отряд Стрекозы — Odonata 
 Семейство Коромысла — Aeschnidae
 Дозорщик-император — Anax imperator Leach 2
 Коромысло зеленое — Aeschna viridis Eversm. 2
 Коромысло рыжеватое — Aeschna isosceles (Mull.) 3
 Коромысло беловолосое — Brachythron pratense (Mull.) 3

Отряд Прямокрылые — Orthoptera 
 Семейство Кузнечики — Tettigoniidae
 Пилохвост сосновый — Barbitistes constrictus Br.-W. 3
 Пилохвост восточный — Poecilimon intermedius (Fieb.) 3
 Пилохвост скифский — Poecilimon scythicus Shchelk. 1
 Мечник короткокрылый — Conocephalus dorsalis (Latr.) 2
 Севчук Одинэ-Сервиля — Onconotus servillei F.-W.) 2
 Семейство Саранчовые — Acrididae
 Кобылка бескрылая — Podisma pedestris (L.) 1
 Копьеуска пятнистая — Myrmeleotettix maculatus (Thnb.) 3
 Кобылка темнокрылая — Stauroderus scalaris (F.-W.) 1
 Огнёвка трескучая — Psophus stridulus (L.) 2
 Кобылка голубокрылая — Oedipoda coerulescens (L.) 3
 Трещотка ширококрылая — Bryodema tuberculatum (F.) 0

Отряд Равнокрылые — Homoptera 
 Семейство Певчие цикады — Cicadidae
 Цикада горная — Cicadetta montana (Scop.) 3

Отряд Полужесткокрылые, или Клопы — Hemiptera 
 Семейство Водяные скорпионы — Nepidae
 Ранатра палочковидная — Ranatra linearis (L.) 3

Отряд Жесткокрылые, или Жуки — Coleoptera 
 Семейство Жужелицы — Carabidae
 Скакун лесной — Cicindela silvatica L. 3
 Скакун германский — Cylindera germanica (L.) [Cicindela germanica L.] 3
 Скакун песчаный — Cylindera arenaria (Fuessl.) [Cicindela arenaria Fuessl.] 1
 Красотел бронзовый, или малый — Calosoma inquisitor (L.) 2
 Жужелица золотистоямчатая — Carabus clathratus L. 1
 Жужелица Менетрие — Carabus menetriesi Humm. 2
 Жужелица блестящая — Carabus nitens L. 2
 Жужелица сибирская — Carabus sibiricus F.-W. 3
 Мискодера северная — Miscodera arctica (Pk.) 3
 Быстряк сфагновый — Agonum ericeti (Pz.) 3
 Птеростих чернейший — Pterostichus aterrimus (Hbst.) 2
 Хлениус ребристый — Chlaenius costulatus (Motsch.) 3
 Хлениус бороздчатогрудый — Chlaenius sulcicollis (Pk.) 0
 Каллистус лунный — Callistus lunatus (F.) 3
 Офонус неясный, или темный — Ophonus stictus Steph. 3
 Амара Шодуара — Amara chaudoiri Schaum 3
 Семейство Плавунцы — Dytiscidae
 Плавунец широчайший — Dytiscus latissimus L. 2
 Семейство Навозники, или Навозники-землерои — Geotrupidae
 Навозник весенний — Trypocopris vernalis (L.) [Geotrupes vernalis (L.)] 0
 Семейство Пластинчатоусые — Scarabaeidae
 Афодий двупятнистый — Aphodius bimaculatus (Laxm.) 0
 Бронзовка мраморная — Protaetia marmorata (F.) [P. lugubris (Hbst.)] 3
 Бронзовка Фибера, или блестящая — Protaetia fieberi (Kr.) 1
 Бронзовка гладкая — Protaetia aeruginosa (Drury) 1
 Отшельник обыкновенный — Osmoderma coriarium (De Geer) Отшельник пахучий, или восковик отшельник — Osmoderma eremita (Scop.), part.] 1
 Семейство Рогачи — Lucanidae
 Рогачик скромный [в 1-м изд. — золотистый] — Ceruchus chrysomelinus (Hochw.) 1
 Рогачик однорогий [в 1-м изд. — малый носорог цилиндрический] — Sinodendron cylindricum (L.) 3
 Семейство Златки — Buprestidae
 Златка восьмипятнистая — Buprestis octoguttata L. 3
 Семейство Дровосеки, или Усачи — Cerambycidae
 Дровосек косматогрудый — Tragosoma depsarium (L.) 2
 Рутпела пятнистая — Rutpela maculata (Poda) 3
 Рагий пестрый — Rhagium sycophanta (Schranck) 2
 Доркадион шелковистый — Dorcadion holosericeum Kryn. 1
 Фитеция зеленоватая — Phytoecia coerulescens (Scop.) 1
 Семейство Листоеды — Chrysomelidae
 Листоед восточный — Chrysolina eurina (Friv.) 1
 Семейство Ринхитиды — Rhynchitidae
 Псевдомехорис черный — Pseudomechoris aethiops (Bach) 3

Отряд Сетчатокрылые — Neuroptera 
 Семейство Сизириды — Sisyridae
 Сизира темная — Sisyra fuscata (F.) 2
 Семейство Златоглазки — Chrysopidae
 Маллада желтолобая — Mallada flavifrons (Br.) 3
 Златоглазка сокращенная — Chrysopa abbreviata Curt. 3
 Семейство Муравьиные львы — Myrmeleontidae
 Род Муравьиный лев — Myrmeleon L. (все виды) 3

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera 
 Семейство Мегалодонтиды — Megalodontidae
 Род Мегалодонт — Megalodontes Latr. (все виды) 2
 Семейство Пилильщики-ткачи — Pamphiliidae
 Ценолида сетчатая — Caenolyda reticulata (L.) 1
 Семейство Оруссиды — Orussidae
 Оруссус еловый, или паразитический — Orussus abietinus (Scop.) 2
 Семейство Складчатокрылые осы — Vespidae
 Оса лесная — Dolichovespula silvestris (Scop.) 3
 Оса норвежская — Dolichovespula norvegica (F.) 3
 Семейство Роющие осы — Sphecidae
 Бембекс носатый — Bembex rostrata (L.) 3
 Тахисфекс песчаный — Tachysphex psammobius (Kohl) 0
 Семейство Осы-блестянки — Chrysididae
 Парнопес крупный — Parnopes grandior Pall. 1
 Семейство Коллетиды — Colletidae
 Род Коллет — Colletes Latr. (все виды, кроме C. cunicularius (L.) и C. daviesanus Smith) 3
 Семейство Андрениды — Andrenidae
 Род Андрена — Andrena F. (все виды, кроме A. haemorrhoa (F.), A. hattorfiana (F.), A. thoracica (F.), A. vaga Pz.) 3
 Мелиттурга булавоусая — Melitturga clavicornis (Latr.) 2
 Семейство Галиктиды — Halictidae
 Галикт четырехполосый — Halictus quadricinctus (F.) 5
 Род Спиральноусая пчела — Systropha Ill. (все виды) 3
 Семейство Мелиттиды — Melittidae
 Род Мохноногая пчела — Dasypoda Latr. (все виды) 2
 Семейство Мегахилиды — Megachilidae
 Род Литург — Lithurgus Latr. (все виды) 3
 Род Стелис — Stelis Pz. (все виды) 2
 Семейство Пчелиные — Apidae
 Аммобатес пунктированный — Ammobates punctatus (F.) 1
 Аммобатоидес брюшистый — Ammobatoides abdominalis (Eversm.) 1
 Эпеолоидес цекутиенс — Epeoloides coecutiens (F.) 3
 Амегилла четырехполосая — Amegilla quadrifasciata (Villers) 1
 Цератина синяя — Ceratina cyanea (Kirby) 3
 Пчела-плотник — Xylocopa valga Gerst. 0
 Мелекта люктуоза — Melecta luctuosa Scop. 2
 Мелекта вооруженная — Melecta albifrons (Forst) [M. armata Pz.] 1
 Гелиофила двупятнистая — Anthophora bimaculata (Pz.) [Heliophila bimaculata Pz.] 5
 Шмель конфузус — Bombus confusus Schenck 2
 Шмель пятноспинный — Bombus maculidorsis Skorikov 2
 Шмель консобринус, или родственный — Bombus consobrinus Dhlb. 2
 Шмель йонеллюс — Bombus jonellus (Kirby) 2
 Шмель модестус, или скромный — Bombus modestus Eversm. 1
 Шмель моховой — Bombus muscorum (L.) 3
 Шмель плодовый — Bombus pomorum (Pz.) 2
 Шмель рудератус, или щебневый — Bombus ruderatus (F.) 1
 Шмель Шренка — Bombus schrencki Mor. 5
 Шмель пластинчатозубый, или черепитчатый — Bombus serrisquama Mor. 1
 Шмель спорадикус — Bombus sporadicus Nyl. 1
 Шмель прибайкальский — Bombus subbaicalensis Vogt 5
 Шмель тристис, или печальный — Bombus tristis Seidl 2
 Шмель Семёнова-Тян-Шанского — Bombus semenoviellus Skorikov 3
 Семейство Муравьи — Formicidae
 Муравей черноголовый — Formica uralensis Ruzs. 1
 Тонкоголовый муравей болотный — Coptoformica forsslundi Lohm. 2

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки — Lepidoptera 
 Семейство Тонкопряды — Hepialidae
 Тонкопряд волчий — Korscheltellus lupulinus (L.) 4
 Тонкопряд украшенный — Gazoryctra ganna (Hbn.) [Korscheltellus ganna (Hbn.)] 1
 Тонкопряд папоротниковый, или мрачный — Pharmacis fusconebulosus (De Geer) [Korscheltellus fusconebulosus (De Geer)] 3
 Семейство Мешочницы — Psychidae
 Мешочница щецинская — Megalophanes stetinensis (E. Hering) 3
 Семейство Слизневидки — Limacodidae
 Бабочка-мокрица — Apoda avellana (L.) [Apoda limacodes (Hufn.)] 3
 Семейство Пестрянки — Zygaenidae
 Пестрянка лядвенцевая — Zygaena loti (Den. et Schiff.) 2
 Пестрянка-эфиальт — Zygaena ephialtes (L.) 1
 Пестрянка крайнская, или глазчатая — Zygaena carniolica (Scop.) 1
 Семейство Толстоголовки — Hesperiidae
 Толстоголовка тагет, или ежеголовниковая — Erynnis tages (L.) 2
 Кархародус мальвовый [в 1-м изд.— лосиный] — Carcharodus alceae (Esp.) 2
 Кархародус пушистый — Carcharodus flocciferus (Zell.) 2
 Толстоголовка мозаичная — Muschampia tessellum (Hbn.) [Syrichtus tessellum (Hbn.)] 2
 Пиргус белопятнистый [в 1-м изд.— желобчатый] — Pyrgus alveus (Hbn.) 2
 Пиргус серпуховый — Pyrgus serratulae (Ramb.) 1
 Толстоголовка морфей — Heteropterus morpheus (Pall.) 3
 Толстоголовка запятая — Hesperia comma (L.) 2
 Семейство Парусники — Papilionidae
 Аполлон обыкновенный — Parnassius apollo (L.) 0
 Мнемозина, или черный аполлон — Parnassius mnemosyne (L.) [Driopa mnemosyne(L.)] 2
 Подалирий — Iphiclides podalirius (L.) 1
 Махаон — Papilio machaon L. 3
 Семейство Белянки — Pieridae
 Белянка авзония — Euchloe ausonia (Hbn.) 2
 Желтушка ракитниковая — Colias myrmidone (Esp.) 3
 Желтушка торфяниковая — Colias palaeno (L.) 2
 Семейство Нимфалиды — Nymphalidae
 Переливница большая, или ивовая — Apatura iris (L.) 2
 Нептис, или пеструшка, сафо — Neptis sappho (Pall.) 2
 Многоцветница, или углокрыльница, V-белое — Nymphalis vau-album (Den. et Schiff.)[Роlygoniа vau-аlbum (Den. еt Schiff.), P. l-album (Esp.)] 2
 Многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая — Nymphalis xanthomelas (Esp.) 3
 Шашечница авриния — Euphydryas aurinia (Rott.) 2
 Шашечница матурна, или большая — Euphydryas maturna (L.) 2
 Шашечница диамина — Melitaea diamina (Lang) 3
 Шашечница дидима, или красная — Melitaea didyma (Esp.) 3
 Шашечница феба — Melitaea phoebe (Den. et Schiff.) 3
 Перламутровка эвномия — Clossiana eunomia (Esp.) 1
 Перламутровка титания — Clossiana titania (Esp.) 3
 Перламутровка северная — Boloria aquilonaris (Stich.) 2
 Перламутровка дафна, или малинная — Brenthis daphne (Bergstr.) [Argynnis daphne (Den. et Schif.)] 2
 Перламутровка лаодика, или зеленоватая — Argynnis laodice (Pall.) 2
 Семейство Бархатницы — Satyridae
 Краеглазка, или буроглазка, эгерия — Pararge aegeria (L.) 3
 Краеглазка, или буроглазка, мегера — Pararge megera (L.) [Lasiommata megera (L.)] 0
 Меланаргия, или пестроглазка, русская, или суворовка — Melanargia russiae (Esp.) [Melanargia suwarovius Herbst] 4
 Сенница геро — Coenonympha hero (L.) 1
 Сенница туллия, или болотная — Coenonympha tullia (Mull.) 1
 Чернушка-эфиопка — Erebia aethiops (Esp.) 1
 Энеис ютта — Oeneis jutta (Hbn.) 1
 Энеис тарпея — Oeneis tarpeia (Pall.) 0
 Сатир семела, или боровой — Hipparchia semele (L.) 0
 Семейство Голубянки — Lycaenidae
 Зефир берёзовый — Thecla betulae (L.) 5
 Зефир дубовый — Quercusia quercus (L.) [Thecla quercus (L.)] 3
 Хвостатка падубовая — Nordmannia ilicis (Esp.) [Strymon ilicis (Esp.)] 3
 Хвостатка терновая — Nordmannia spini (F.) [Strymon spini (F.)] 2
 Хвостатка вязовая, или w-белое — Nordmannia w-album (Knoch) [Strymon w-album (Knoch)] 3
 Червонец гелла — Lycaena helle (Den. et Schiff.) 1
 Червонец гелла — Lycaena helle (Den. et Schiff.) 3
 Червонец альцифрон — Lycaena alciphron (Rott.) [Heodes alciphron (Rott.)] 3
 Червонец непарный — Lycaena dispar (Haw.) [Heodes dispar (Haw.), Thersamonolycaena dispar (Haw.)] 3
 Червонец щавелевый — Lycaena hippothoe (L.) [Heodes hippothoe (L.)] 3
 Голубянка малая — Cupido minimus (Fuessl.) 2
 Голубянка орион — Scolitantides orion (Pall.) 1
 Голубянка алексис — Glaucopsyche alexis (Poda) 4
 Пятнашка алькон — Maculinea alcon (Den. et Schiff.) 1
 Пятнашка арион — Maculinea arion (L.) 1
 Пятнашка навзитой, или черноватая — Maculinea nausithous (Bergstr.) 1
 Пятнашка телей, или эйфем — Maculinea teleius (Bergstr.) 1
 Голубянка торфяниковая — Plebeius optilete (Knoch) [Polyommatus optilete (Knoch.), Vacciniina optilete (Knoch)] 2
 Голубянка коридон, или серебристая — Polyommatus coridon (Poda) 1
 Голубянка дафнис, или зубчатая — Polyommatus daphnis (Den. et Schiff.) 1
 Семейство Серпокрылки — Drepanidae
 Серпокрылка крюковидная — Sabra harpagula (Esp.) [Drepana harpagula (Esp.)] 3
 Семейство Пяденицы — Geometridae
 Ракитниковый комплекс пядениц
 Пяденица ракитниковая — Pseudoterpna pruinata (Hfn.) 2
 Линейчатая пяденица серая — Scotopteryx mucronata (Scop.) 2
 Линейчатая пяденица серо-бурая — Scotopteryx moeniata (Scop.) 2
 Пяденица лесостепная — Synopsia sociaria (Hbn.) 2
 Пяденица каемчатая — Comibaena bajularia (Den. et Schiff.) [C. pustulata (Hfn.)] 1
 Пяденица краснополосая — Rhodostrophia vibicaria (Сlerck) 3
 Кольчатая пяденица кленовая — Cyclophora annularia (F.) [C. annulata (F.)] 3
 Кольчатая пяденица дубовая — Cyclophora quercimontaria (Bastelb.) 3
 Кольчатая пяденица буро-желтая — Cyclophora porata (F.) 3
 Скопуля торфяная — Scopula corrivalaria (Kretsch.) 1
 Скопуля девичья — Scopula virgulata (Den. et Schiff.) 2
 Скопуля украшенная — Scopula ornata (Scop.) 3
 Малая пяденица красноватая — Idaea muricata (Hfn.) [Sterrha muricata (Hfn.)] 3
 Малая пяденица лесная — Idaea sylvestraria (Hbn.) [Sterrha sylvestraria (Hbn.)] 3
 Малая пяденица скромная — Idaea humiliata (Hfn.) [Sterrha humiliata (Hfn.)] 3
 Малая пяденица темная — Idaea descitaria (Christ.) [Sterrha descitaria (Christ.)] 3
 Ларенция августовская — Larentia clavaria (Haw.) 0
 Пяденица болотная — Carsia sororiata (Hbn.) 3
 Лопастная пяденица зеленоватая — Acasis viretata (Hbn.) 3
 Лопастная пяденица жимолостная — Trichopteryx polycommata (Den. et Schiff.) 4
 Пяденица северная — Malacodea regelaria Tngstr. 0
 Серая пяденица розанная, или крушинная — Philereme vetulata (Den. et Schiff.) 3
 Пяденица сетчатая — Eustroma reticulata (Den. et Schiff.) 3
 Пяденица бело-бурая — Catarhoe cuculata (Hfn.) 2
 Пяденица красноватая — Catarhoe rubidata (Den. et Schiff.) 4
 Пяденица головастая — Ecliptopera capitata (H.-S.) [Diactinia capitata (H.-S.), Cidaria capitata (H.-S.)] 3
 Пяденица кипрейная — Ecliptopera silaceata (Den. et Schiff.) [Diactinia silaceata (Den. et Schiff.), Cidaria silaceata (Den. et Schiff.)] 4
 Ревмаптера копьеносная, или копьеносная пяденица малая — Rheumaptera subhastata (Nolck.)[Cidaria subhastata (Nolck.)] 4
 Пяденица тенелюбивая — Epirrhoe rivata (Hbn.) 3
 Тера можжевельниковая — Thera juniperata (L.) [Cidaria juniperata (L.)] 3
 Пяденица опушечная — Euphyia biangulata (Haw.) [E. picata (Haw.)] 3
 Пяденица вязовая — Venusia blomeri (Curt.) 3
 Ольховая пяденица грязно-белая — Hydrelia sylvata (Den. et Schiff.) 3
 Пяденица луговая — Perizoma hydrata (Tr.) 3
 Пяденица василисниковая — Gagitodes sagittata (F.) [Perizoma sagittata (F.), Cidaria sagittata (F.)] 3
 Цветочная пяденица ясколковая — Eupithecia pygmaeata (Hbn.) 3
 Цветочная пяденица северная — Eupithecia gelidata Mosch. 4
 Цветочная пяденица вересковая — Eupithecia nanata (Hbn.) 3
 Цветочная пяденица колокольчиковая — Eupithecia denotata (Hbn.) 3
 Зеленоватая пяденица зубчатая — Chloroclystis v-ata (Haw.) 3
 Струйчатая пяденица грязно-бурая — Horisme tersata (Den. et Schiff.) 2
 Большая пяденица болотная, или голубичная — Arichanna melanaria (L.) 3
 Осиновая пяденица желтая — Stegania cararia (Hbn.) [Lomographa cararia (Hbn.)] 3
 Пяденица лунчатая — Selenia lunularia (Hbn.) [S. lunaria (Den. et Schiff.)] 3
 Пяденица папоротниковая — Lithina chlorosata (Scop.) [Petrophora chlorosata (Scop.)] 3
 Пяденица голарктическая — Itame loricaria (Eversm.) [Semiothisa loricaria (Eversm.)] 3
 Степная пяденица темная — Tephrina murinaria (Den. et Schiff.) 0
 Дымчатая пяденица дубравная — Parectropis similaria (Hfn.) [Ectropis luridata (Bork.)] 3
 Семейство Коконопряды — Lasiocampidae
 Коконопряд молочайный — Malacosoma castrensis (L.) 2
 Семейство Павлиноглазки — Saturniidae
 Малый ночной павлиний глаз — Eudia pavonia (L.) 3
 Семейство Осенние шелкопряды — Lemoniidae
 Лемония одуванчиковая, или осенний шелкопряд одуванчиковый — Lemonia taraxaci (Den. et Schiff.) 0
 Лемония терновниковая, или осенний шелкопряд салатный — Lemonia dumi (L.) 2
 Семейство Бражники — Sphingidae
 Бражник слепой — Smerinthus caecus Men. 3
 Бражник амурский, или осиновый — Laothoe amurensis (Stgr.) 3
 Шмелевидка скабиозовая — Hemaris tityus (L.) 3
 Шмелевидка жимолостная — Hemaris fuciformis (L.) 3
 Языкан обыкновенный — Macroglossum stellatarum (L.) 3
 Прозерпина — Proserpinus proserpina (Pall.) 3
 Семейство Хохлатки — Notodontidae
 Хохлатка дубовая — Drymonia ruficornis (Hfn.) 3
 Гарпия Мильхаузера — Harpyia milhauseri (F.) 3
 Вилохвост буковый — Stauropus fagi (L.) 3
 Семейство Нолиды — Nolidae
 Челночница зеленая — Earias clorana (L.) 3
 Семейство Медведицы — Arctiidae
 Тумата поздняя — Thumatha senex (Hbn.) 3
 Лишайница мышиная — Pelosia muscerda (Hfn.) 3
 Лишайница четырехпятнистая — Lithosia quadra (L.) 3
 Лишайница плоская, или неясная — Eilema depressa (Esp.) [E. deplana (Esp.)] 3
 Лишайница-сестрица — Eilema sororcula (Hfn.) 3
 Медведица цесарская, или великолепная — Epatolmis luctifera (Den. et Schiff.) [Epatolmis caesarea (Goeze)] 1
 Медведица придворная — Hyphoraia aulica (L.) 3
 Медведица-матрона — Pericallia matronula (L.) 2
 Медведица-госпожа — Callimorpha dominula (L.) 3
 Медведица крестовниковая — Tyria jacobaeae (L.) 2
 Семейство Ложные пестрянки — Ctenuchidae (Amatidae, Syntomidae)
 Ложная пестрянка черноусая — Amata nigricornis (Alph.) 2
 Семейство Волнянки — Lymantriidae
 Краснохвост пихтовый, или волнянка хвойная — Calliteara abietis (Den. et Schiff.) 3
 Семейство Эребиды — Erebidae
 Совка ситчатая — Macrochilo cribrumalis (Hbn.) 0
 Усатка утолщеннолинейная — Hypena crassalis (F.) 3
 Калиптра василисниковая — Calyptra thalictri (Bkh.) 3
 Лигефила мышиногорошковая — Lygephila craccae (Den. et Schiff.) 1
 Катефия алхимическая — Catephia alchymista (Den. et Schiff.) 3
 Минуция лунная — Minucia lunaris (Den. et Schiff.) 1
 Орденская лента неверная — Catocala adultera Men. 2
 Орденская лента тополевая — Catocala elocata (Esp.) 3
 Орденская лента малиновая — Catocala sponsa (L.) 4
 Орденская лента малая красная — Catocala promissa (Den. et Schiff.) 3
 Орденская лента избранная — Catocala electa (View.) 0
 Орденская лента розовая — Catocala pacta (L.) 3
 Семейство Совки — Noctuidae
 Эухальция скромновидная — Euchalcia modestoides Poole 2
 Плюзидия лакфиолевая — Plusidia cheiranthi (Tausch.) 3
 Аутографа-мандаринка — Autographa mandarina (Frr.) 3
 Синграфа вопросительная — Syngrapha interrogationis (L.) 3
 Аконтия светлая — Acontia lucida (Hfn.) 3
 Симира беложильная — Simyra albovenosa (Goeze) 3
 Мома альпийская — Moma alpium (Osb.) 3
 Стрельчатка трилистниковая — Acronicta menyanthidis (Esp.) 3
 Стрельчатка молочайная — Acronicta euphorbiae (Den. et Schiff.) 3
 Панемерия темная — Panemeria tenebrata (Scop.) 3
 Совка-луночка — Calophasia lunula (Hfn.) 2
 Совка приморская — Chilodes maritima (Tausch.) 1
 Пиррия вооруженная — Pyrrhia exprimens (Wlk.) 0
 Совка ювентина — Callopistria juventina (Stoll) 3
 Элафрия хорошенькая — Elaphria venustula (Hbn.) 3
 Совка болотная — Hydrillula pallustris (Hbn.) 3
 Космия схожая — Cosmia affinis (L.) 3
 Дицикла oo — Dicycla oo (L.) 3
 Апамея единодушная — Apamea unanimis (Hbn.) 3
 Апамея иллирийская — Apamea illyria Frr. 3
 Апамея толстая — Apamea scolopacina (Esp.) 3
 Совка вечерняя — Lateroligia ophiogramma (Esp.) [Oligia ophiogramma (Esp.)] 3
 Хортодес крайняя — Chortodes extrema (Hbn.) [Photedes extrema (Hbn.)] 2
 Целена Хаворта — Celena haworthii (Curt.) 3
 Совка воднотравяная — Capsula algae (Esp.) [Archanara algae (Esp.)] 3
 Ареностола тростниковая, или полуседая — Arenostola phragmitidis (Hbn.) [Arenostola semicana (Esp.)] 3
 Совка медуницевая — Atypha pulmonaris (Esp.) 3
 Циррия янтарная — Cirrhia gilvago (Den. et Schiff.) [Xanthia gilvago (Den. et Schiff.)] 3
 Совка рыжая — Conistra rubiginosa (Scop.) 1
 Апорофила туманная — Aporophyla lutulenta (Den. et Schiff.) 0
 Ортозия пышная — Orthosia opima (Hbn.) 3
 Совка заметная — Egira conspicillaris (L.) 2
 Анарта черничная — Anarta myrtilli (L.) 3
 Лаканобия переданная — Lacanobia aliena (Hbn.) 2
 Совка двупочечная — Papestra biren (Goeze) 2
 Гиссия выемчатая [в 1-м изд.— пещеристая] — Hyssia cavernosa (Eversm.) 2
 Митимна румяная — Mythimna pudorina (Den. et Schiff.) [Aletia pudorina (Den. et Schiff.)] 3
 Митимна белоточечная — Mythimna albipuncta (Den. et Schiff.) [Aletia albipuncta (Den. et Schiff.)] 3
 Леукания запачканная — Leucania obsoleta (Hbn.) 2
 Совка вялая — Lasionycta imbecilla (F.) [Eriopygodes imbecilla (F.)] 3
 Ликофотия порфировая — Lycophotia porphyrea (Den. et Schiff.) 3
 Риация подражающая — Rhyacia simulans (Hfn.) 2
 Совка медная — Chersotis cuprea (Den. et Schiff.) 3
 Ценофила розоватая — Coenophila subrosea (Steph.) [Eugraphe subrosea (Steph.)]) 3
 Протолампра-кузина — Protolampra sobrina (Dup.) [Paradiarsia sobrina (Dup.)] 2

Отряд Двукрылые — Diptera 
 Семейство Жужжала — Bombyliidae
 Жужжало малое — Bombylius minor (L.) 3
 Жужжало разноцветное — Bombylius discolor (Mik.) 3
 Лохматка-привидение — Villa occulta (W. in M.) 3
 Печальница изменчивая — Anthrax varia (F.) 3
 Печальница угольная — Anthrax anthrax (Schrank) 3
 Семейство Ктыри — Asilidae
 Ляфрия горбатая — Laphria gibbosa L. 2

См. также 
 Список многоножек, моллюсков, паукообразных, ракообразных и червей, занесённых в Красную книгу Московской области

Примечания

Литература 
 Красная книга Московской области (издание второе, дополненное и переработанное) / Министерство экологии и природопользования Московской области; Комиссия по редким и находящимся под угрозой видам животных, растений и грибов Московской области. Отв. ред.: Т. И. Варлыгина, В. А. Зубакин, Н. А. Соболев. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. — 4 + 828 с.: ил.

Ссылки 
 Беспозвоночных в Красной книге Московской области

Насекомые
Списки насекомых России
Московская